

Classifica

Legenda:

      Retrocesse in Serie A2 1996-1997

Verdetti
 S.G.Amsicora Cagliari: campione d'Italia.

Serie A1 (hockey su prato maschile)
Sport nel 1995
Sport nel 1996